Bourda

 ist der Name eines Stadtteils von Georgetown (Guyana)
 der Kurzname des Bourda Cricket Grounds

Siehe auch:
 Burda